Existuje více nositelů příjmení Pěnička:

 Blanka Pěničková (* 1980) – česká fotbalistka a fotbalová trenérka 
 Jiří Pěnička (* 1932) – český silniční motocyklový závodník
 Lubomír Pěnička (* 1954) – český hokejista
 Martin Pěnička (1969–2023) – český fotbalista, bratr Pavla
 Miloslav Pěnička (* 1935) – český hudební skladatel
 Pavel Pěnička (* 1967) – český fotbalista, bratr Martina
 Stanislav Pěnička (* 1939) – český sportovní funkcionář a politik

jiný význam
 Pěnička a Paraplíčko – československý detektivní film z roku 1971